

Роман 
 «Таємничий острів» () — пригодницький роман Жуля Верна.

Фільми 
 «Таємничий острів» () — фільм Едуарда Пенцліна (1941).
 «Таємничий острів» — канадський телевізійний серіал 1995 року
 «Таємничий острів» — фільм Володимира Тихого (2008).

Див. також 
 «Подорож 2: Таємничий острів» — фільм Бреда Пейтона (2012).